Taboada ist der Familienname oder Namensbestandteil der folgenden Personen:

 Francisco Gil de Taboada y Lemos (1736–1810), spanischer Marineoffizier und Kolonialverwalter
 Alberto Taboada, uruguayischer Fußballspieler
 Ignacio Taboada (* 1989), US-amerikanischer Tennisspieler

Weitere Bedeutungen:
 Taboada (Lugo), Gemeinde (Municipio) in der Comarca Chantada in der galicischen Provinz Lugo, Spanien
 Taboada (Parroquia) eine Parroquia in der nordspanischen Provinz A Coruna